Jméno a příjmení Josef Vítek má více nositelů:

Josef Vítek (politik) – československý politik, poválečný poslanec za KSČ (1899–1984)
 Josef Vítek (esperantista) – český esperantista, první předseda Českého esperantského svazu (1911–1983)
 Josef Vítek (fotograf) – český fotograf, film ...a zase ta Lucie! (1911–1989)
 Josef Vítek (sochař) – český akademický sochař (1914–1996)
 Josef Vítek (kněz) – český římskokatolický kněz (1935–2016)